EC, ec (написано латиницей) может означать:
 EC — аббревиатура Европейской комиссии, исполнительного органа Евросоюза
 EC — аббревиатура Европейского совета, органа Евросоюза, куда входят главы государств и правительств
 EC — аббревиатура Европейских сообществ, которые были одной из трёх опор Евросоюза
 EC — аббревиатура Европейского сообщества, части Евросоюза с 1993 по 2009 год
 EC — аббревиатура для неформального названия (European Community) Европейского экономического сообщества, экономического союза в 1958—1993 годах
 EC Directive — директива Европейского сообщества (в период его существования)
 Регистрационный номер EINECS (, ,  или ) — определяемый Европейской комиссией уникальный семизначный идентификатор веществ в рамках Европейского союза
 Шифр КФ (, ) — классификационный номер фермента, обновляется Комиссией по ферментам
 EuroCity (EC) — тип железнодорожных поездов
 Эквадор (код ISO 3166-1)
 .ec — ccTLD для Эквадора
 Восточнокарибский доллар (EC$)
 EC50 — полумаксимальная эффективная концентрация
 Electronic Cash (EC-Karte) — национальная платёжная система Германии
 eC (язык программирования)
 Embedded C++ (EC++) — язык программирования
 Эллиптическая криптография (, ECC)
 EC Comics

См. также 
 ЕС (значения) (кириллица)